Magneval steht für:

 Gabriel-Barthélemy de Magneval (1751–1821), ein französischer Politiker
 Séry-Magneval, eine französische Gemeinde im Département Oise in der Region Hauts-de-France